Als kuvendi ( bestimmt für „Versammlung“ oder „Konvent“, unbestimmt: kuvend; entlehnt von  conventus: „Versammlung“/„Zusammenkunft“) wird folgendes bezeichnet:

 das albanische Parlament (alb. Kuvendi i Shqipërisë)
 das Parlament der Republik Kosovo (alb. Kuvendi i Republikës së Kosovës)
 das Parlament der Republik Mazedonien (alb. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë)